

Geografia 
 Turan – città della Repubblica di Tuva (Russia)
 Tūrān – regione storico-geografica dell'Asia Centrale, a cavallo tra Turkmenistan, Uzbekistan e Kazakistan. Dalla stessa radice derivano anche i termini bassopiano turanico e turanismo

Mitologia 
 Turan – dea dell'amore e della fertilità nella mitologia etrusca

Persone 
 Arda Turan – calciatore turco
 Pál Turán, noto anche come Paul Turán – matematico ungherese
 Kenneth Turan – critico cinematografico statunitense
 Halil Turan – calciatore della Repubblica Turca di Cipro del Nord capocannoniere della Coppa del mondo VIVA 2012 con 6 goal.
 Türkü Turan – attrice turca

Altro 
 Turan Air – compagnia aerea di bandiera dell'Azerbaigian
 40M Turán I – carro armato ungherese della seconda guerra mondiale.